Friedrich von Arnim ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Arnim (Politiker), deutscher Politiker (Kampffront, NSDAP) 
 Friedrich Henning von Arnim (1804–1885), deutscher Unternehmer und Rittergutsbesitzer